Nemoleon är ett släkte av insekter. Nemoleon ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrlejonsländor
Nemoleon